Бо́нар (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Бонар, Луи Адольф (1805—1867) — французский колониальный администратор, адмирал.
 Бонар, Морин (род. 1963) — канадская кёрлингистка.

См. также 
 Боннар